Gerald Green jr. (n. 1986), cestista statunitense
 Gerald Green (1922-2006), scrittore, giornalista, produttore e regista statunitense